Arp og ARP har flere betydninger:
 Arp
 Address resolution protocol
 Halton Arp - (født 1927), amerikansk astronom
 ARP (band) - bestående af Mark Rae og Rhys Adams
 Arp, Georgia - by i USA
 Arp, Tennessee - by i USA
 Arp, Texas - by i USA